

Persone
 Alessandro Coppi – avvocato e politico italiano
 Antonio Coppi – dirigente d'azienda e politico italiano
 Antonio Coppi – storico, archeologo ed erudito italiano
 Antonio Michele Coppi – politico italiano
 Bruno Coppi – fisico italiano naturalizzato statunitense
 Domenico Coppi – fotografo italiano
 Fausto Coppi – ciclista italiano
 Francesco Coppi – docente e studioso italiano di scienze naturali, paleontologia, geologia e mineralogia
 Franco Coppi – giurista e avvocato penalista italiano
 Hans e Hilde Coppi – resistenti antinazisti tedeschi
 Hans Coppi – storico tedesco, figlio di Hilde e Hans Coppi
 Ilia Coppi – partigiana e politica italiana
 Jacopo Coppi – pittore italiano
 Serse Coppi – ciclista italiano, fratello del più noto Fausto
 Tito Coppi – magistrato e politico italiano

Altro
 Coppi – frazione di Salza di Pinerolo nella città metropolitana di Torino, Italia
 Coppi – copertura dei tetti in laterizio
 Stadio Fausto Coppi – impianto sportivo di Tortona, provincia di Alessandria